Жика Миленковић има више значења:
 Живојин Миленковић, српски глумац
 Жика Миленковић (музичар)
 Жика Миленковић (новинар)